Барбо-Пик () — гора на острове Элсмир, самая высокая (2616 м) точка канадской территории Нунавут, Арктических Кордильер и всего Канадского Арктического архипелага.

Гора находится на территории национального парка Куттинирпаак.

Первое официально зарегистрированное восхождение произошло 5 июня 1967 года, его совершил известный гляциолог Джеффри Хаттерсли-Смит. А в 1969 году после смерти антрополога Мариуса Барбо, пик был назван в его честь.

Сам путь восхождения для опытного альпиниста несложен, но покорение вершины осложнено сильными ветрами и суровыми климатическими условиями.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Горные вершины Канады
Элсмир
Арктические Кордильеры